Sezona 2010/11 avstrijske hokejske lige je 81. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu.

Sodelujoči klubu

Redni del
Prvih osem klubov se je uvrstilo v končnico.

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

Končnica
Igralo se je na štiri zmage.

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

2010
2010 v športu
2011 v športu